TV Alvorada (Floriano) — emissora de televisão brasileira sediada em Floriano, Piauí;
 TV Difusora Sul — emissora de televisão brasileira sediada em Imperatriz, Maranhão, anteriormente TV Alvorada;
 RecordTV Brasília — emissora de televisão brasileira sediada em Brasília, Distrito Federal, anteriormente TV Alvorada

Alvorada